

Geografia

Italia 
 Roveredo – frazione di Moggio Udinese, comune nella provincia di Udine (Friuli-Venezia Giulia)
 Roveredo – frazione di Pocenia, comune nella provincia di Udine (Friuli-Venezia Giulia)
 Roveredo – frazione di Varmo, comune nella provincia di Udine (Friuli-Venezia Giulia)
 Roveredo di Guà – comune nella provincia di Verona (Veneto)
 Roveredo in Piano – comune nella provincia di Pordenone (Friuli-Venezia Giulia)

Svizzera 
 Roveredo – comune nella regione Moesa (Canton Grigioni)
 Roveredo – ex comune ora frazione di Capriasca, comune nel distretto di Lugano (Cantone Ticino)

Persone 
 Pino Roveredo (1954) – scrittore italiano

Pagine correlate

 Rovereto (disambigua)